A 2012–2013-as magyar labdarúgó-bajnokság másodosztálya harminckét csapat részvételével 2012. augusztus 18-án rajtol. A bajnokságban két csoportra bontva mérkőznek meg a csapatok. Ez volt az utolsó kétcsoportos szezon a másodosztályban, a 2013–2014-es szezontól egycsoportos másodosztály indult tizenhat csapattal. Ebben a szezonban szintén a két csoport bajnoka jutott fel az NB I-be, a két csoport 2., 3., 4. és 5. helyezettjei egyből kvalifikálódtak az egycsoportos NB II-be, a 6., 7. és 8. helyezettek osztályozókat játszottak az NB III bajnokaival. A többi csapat kiesett az NB III-ba. Az NB I-es labdarúgóklubok fiókcsapatai automatikusan kiesők voltak, mivel nem vehettek részt az egycsoportos NB II-ben.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 

 Kiesett a másodosztályba
 Vasas SC, 15. helyezettként
 Zalaegerszegi TE, 16. helyezettként
 Feljutott az élvonalba
 Puskás Akadémia FC, a másodosztály győzteseként (Nyugati csoport)
 Mezőkövesd-Zsóry SE, a másodosztály győzteseként (Keleti csoport)
 Kiesett a harmadosztályba
 Dunaújváros-Pálhalma SE, 15. helyezettként (Nyugati csoport)
 Budaörsi SC, 16. helyezettként (Nyugati csoport)
 REAC, 15. helyezettként (Keleti csoport)
 Vecsési FC, 16. helyezettként (Keleti csoport)
 Feljutott a másodosztályba
 Csákvári TK, a harmadosztály győzteseként (Bakony csoport)
 Kaposvár II, a harmadosztály győzteseként (Dráva csoport)
 Putnok VSE, a harmadosztály győzteseként (Mátra csoport)
 Haladás II, a harmadosztály Bakony csoportjából

Részt vevő csapatok 
Az alábbi harminckét csapat szerepel a bajnokság küzdelmeiben. Bár 2012. július 15-én hírt adtak a végleges csoportbeosztásról, a Nemzeti Sport július 17. információi szerint ez csak később lesz meg, mivel az NB II-es mezőny az FC Dabas óvása miatt még nem végleges. 2012. július 27-én az MLSZ elkészítette a besorolást és az első fordulók mérkőzéseit, így az NB II a következők szerint indul.

Keleti csoport

A bajnokság végeredménye

Eredmények

Góllövőlista  
Az alábbi táblázatban a góllövőlista élmezőnye szerepel.

Nyugati csoport

A bajnokság végeredménye

Eredmények

Góllövőlista  
Az alábbi táblázatban a góllövőlista élmezőnye szerepel.

Osztályozó mérkőzések
A párharc győztesei indulhatnak a 2013–2014-es összevont NB II-ben, a vesztesek pedig az NB III-ban.

|}
* A Sopron maradt az NB II-ben, miután az első osztályból kieső Egri FC csak a harmadosztályban indulhatott.

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

Jegyzetek

További információk 
 A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala

Kapcsolódó szócikkek 
 2012–2013 a magyar labdarúgásban

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 2